Penantian (Jarai), een plaats in Indonesië
Penantian (Pasma Air Keruh), een plaats in Indonesië
Penantian (Sosoh Buay Rayap), een plaats in Indonesië
Penantian (Banding Agung), een plaats in Indonesië
Penantian (Muaradua Kisam), een plaats in Indonesië
Penantian (Pagar Gunung), een plaats in Indonesië
Penantian (Pulau Panggung), een plaats in Indonesië
Penantian (Kelam Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing